Сулехув () — населённые пункты и административная единица в Польше.

Гмина 
 Сулехув — гмина (волость) в Польше, входит в Зелёногурский повят, Любушское воеводство.

Населённые пункты 
 Сулехув — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Зелёногурский повят.
 Сулехув — село в Краковском повяте Малопольского воеводства.